Le Masters d'Allemagne 2022 est un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2021-2022, qui se déroule du 26 au 30 janvier 2022 au Tempodrom de Berlin, en Allemagne. Il est parrainé par la société de paris sportifs allemande BildBet.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Le trophée est nommé d'après Brandon Parker, décédé d'un cancer en juillet 2020. Parker évoluait dans le milieu du snooker depuis plus de deux décennies en tant que manager de joueurs, de promoteur de tournois et de directeur du World Snooker Tour.

Il s'agit du premier tournoi qui se déroule en dehors du sol du Royaume-Uni, depuis l'Open de Gibraltar en mars 2020.

Judd Trump est le tenant du titre, il s'était imposé l'an passé face à Jack Lisowski en finale sur le score de 9 manches à 2.

Faits marquants 
Le thaïlandais Thepchaiya Un-Nooh réalise son troisième break maximum en carrière lors du premier tour de qualifications, en dépit du fait que quatre billes rouges se trouvaient dans la partie supérieure de la table.

John Higgins et Ronnie O'Sullivan sont éliminés dès le premier tour de qualification, O'Sullivan étant terrassé 5-0 par l'iranien Hossein Vafaei.

Fan Zhengyi atteint le stade des quarts de finale en tournoi classé pour la première fois de sa carrière. Deux de ses compatriotes chinois se hissent en finale : Zhao Xintong et Yan Bingtao, membres du top 16 mondial. Il s'agit de la deuxième finale en tournoi classé 100% chinoise de l'histoire du snooker, depuis le Masters de Shanghai 2013.

Zhao remporte une finale à sens unique sur le score de 9 manches à zéro. C'est le deuxième tournoi classé du joueur chinois, peu de temps après le Championnat du Royaume-Uni 2021.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Qualifications 
Ces matchs ont lieu du 18 au 26 octobre 2021 au Chase Leisure Centre de Cannock, en Angleterre. Ils sont tous disputés au meilleur des 9 manches.

Premier tour

Deuxième tour

Tableau final

Finale

Centuries

Tableau principal 

 136, 108  Sam Craigie
 135  Stephen Maguire
 134, 104  Fan Zhengyi
 130  Craig Steadman
 130  Judd Trump
 129, 120  Luca Brecel
 124, 105  Ricky Walden
 124  Shaun Murphy
 122  Kurt Maflin
 119  Mark Selby
 118, 116, 107, 106, 104  Mark Allen
 118, 100  Zhao Xintong
 117, 107  Kyren Wilson
 116  Yan Bingtao
 112  Michael Georgiou
 104, 102  Tom Ford
 104  Liam Highfield
 102  Ryan Day
 101  Noppon Saengkham

Qualifications 

 147  Thepchaiya Un-Nooh
 143  Peter Devlin
 141, 136, 123, 114  Zhao Xintong
 141  Alfie Burden
 141  Hossein Vafaei
 140  Zhang Anda
 140  Joe O'Connor
 138  Michael Georgiou
 138  John Higgins
 136  Lu Ning
 135, 134, 103  Neil Robertson
 134, 112  Mark Selby
 133, 122, 120  Mark Allen
 133, 104  Gary Wilson
 133  Fan Zhengyi
 132, 105, 105  Noppon Saengkham
 130  Anthony Hamilton
 128, 108  Cao Yupeng
 128, 103  Mark Williams
 125  Li Hang
 125  Matthew Selt
 123, 104, 104  Kyren Wilson
 122, 102  Wu Yize
 119, 104  Barry Hawkins
 119  Mark Davis
 118, 102, 100  Shaun Murphy
 118  Yan Bingtao
 113, 105  Ashley Hugill
 113, 104  Jamie Jones
 113  Hammad Miah
 113  Barry Pinches
 112, 101  Alexander Ursenbacher
 111  Chang Bingyu
 110, 104  Jack Lisowski
 110  Jamie Clarke
 109  Graeme Dott
 109  Michael White
 108, 103  Jak Jones
 108  Anthony McGill
 107, 107, 102  Ricky Walden
 104  Pang Junxu
 103, 100  Yuan Sijun
 102  Zhou Yuelong
 101  Sunny Akani
 101  Lyu Haotian
 100, 100  Judd Trump

Notes et références

Notes

Références 

2022
Snooker en 2022
Sport en Allemagne en 2022